Copa Chile 2014/2015 ("Chilenska cupen 2014/2015") var den 37:e säsongen av Copa Chile, en turnering som spelades mellan klubbar i Primera División (18 lag) och Primera B (alla 14 lag), totalt 32 lag. De klubbar som kvalificerades för turneringen var de lag som spelade i de tidigare nämnda divisionerna under säsongen 2014/2015. Segraren av turneringen fick en plats i den sydamerikanska turneringen Copa Sudamericana. Naval tvångsnedflyttades från Primera B 2013/2014 på grund av ekonomiska skäl, något som dock överklagades. Det var därför när Copa Chile inleddes osäkert om Naval skulle deltaga i Copa Chile, varför de inte spelade några matcher i början. Dessutom var det osäkert om laget som kom sista i Primera B, Lota Schwager, skulle deltaga, eftersom deras eventuella existens i Primera B var avhängigt huruvida Naval skulle flyttas ner eller inte. Den 11 juni fastställdes beslutet att Naval skulle flyttas ner, vilket innebar att Lota Schwager - och inte Naval - deltog i Copa Chile 2014/2015. Lota Schwager och Iberia spelade sina första matcher den 16 juli, när många lag redan spelat flera matcher och bland annat grupp 4 var helt färdigspelad.

Turneringen bestod av ett inledande gruppspel, där de 32 lagen delades in i åtta grupper om fyra lag i varje grupp, där de två främsta sedan gick vidare till åttondelsfinaler. Åttondelsfinalerna till och med semifinalerna spelades i dubbelmöten, medan finalen spelades i en avgörande match på neutral plan. Regerande mästare från föregående säsong var Deportes Iquique. Universidad de Concepción vann turneringen efter en finalseger mot Palestino med totalt 3-2.

Gruppspel
De 32 lagen delades in i åtta grupper med fyra lag i varje grupp. De två främsta i varje grupp går vidare till slutspel och de två sämsta är utslagna. Gruppspelet spelas i sex omgångar - alla lag möter alltså varje lag en gång hemma och en gång borta.

Grupp 1

Grupp 2

Grupp 3

Grupp 4

Grupp 5

1: Universidad de Concepción vann matchen med 1-0, men Palestino tilldelades segern med 3-0 eftersom Universidad de Concepción hade för många utländska spelare på planen.

Grupp 6

Grupp 7

Grupp 8

Slutspel

Se även
Primera División 2013/2014
Primera División 2014/2015
Primera B 2013/2014
Primera B 2014/2015

Referenser

2014
2015 i Chile
2014 i Chile
Fotbollssäsongen 2014/2015